Vaarandi ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Vaarandi (1901–1979), estnischer Literaturwissenschaftler und Publizist
 Debora Vaarandi (1916–2007), estnische Lyrikerin